Cow Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cow Knob (Kentucky)	
 Cow Knob (West Virginia)